Мануэль Абреу:
* Абреу, Мануэль (1959—2022) — французский футболист, тренер.
 Абреу, Мануэль (род. 1977) — уругвайский футболист.